Fandango steht für:

 Fandango, ein spanischer Tanz
 Fandango (Wrestler) (* 1981), US-amerikanischer Wrestler 
 Fandango!, Studioalbum (1975) von ZZ Top
 Nick Simper’s Fandango, eine ehemalige englische Hard-Rock-Band

Filme:
 Fandango (1928), Kurzfilm von Lupino Lane
 Fandango (1970), Film von John Hayes
 Fandango (1985), US-amerikanischer Spielfilm
 Fandango – Members Only (2000), Film von Matthias Glasner

Siehe auch:
 Grim Fandango